

Anno 
 732 o 732 a.C.

Codici 
 732 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Oaxaca, nello stato messicano omonimo

Matematica 
 732 – numero